Хоккейный клуб «Метула» — команда по хоккею с шайбой из Метулы. Основан в 1996 году.

История 

ХК «Метула» первый турнир сыграл в сезоне 1994/1995. Выступает в ИзХЛ. 2 раза становился чемпионом Израиля и 3 раза серебряным призёром. Тренер команды Борис Миндель. Домашние матчи команда проводит в ледовом дворце Канада-Центр. 
В сезоне 2015/2016 выступала в высшем дивизионе ИзХЛ под названием КИХШ-2. На следующий год подала заявку на участие в Национальном дивизионе ИзХЛ под своим обычным именем.

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля

Результаты выступления в ИзХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, Н - ничьи, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Д — дивизион

1994 — 2008 
В этот период за победу начислялось 2 очка. С 2002 по 2005 год Плей-Офф не разыгрывался.

2009 
Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала. 
С сезона 2008/2009 за победу начали начислять 3 очка и были упразднены ничейные результаты.

2010 — 2015 
 В таблице указаны результаты регулярного сезона и финального этапа.
 РС - указано место занятое командой по результатам регулярного сезона.
 ФЭ — указано место занятое командой по результатам финального этапа.
 В сезонах 2010/2011—2011/2012 на втором этапе учитывались результаты игр первого этапа. В таблице указаны результаты команды на каждом этапе отдельно.
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=40 rowspan="2"|Сезон
!width=40 rowspan="2"|
!width=40 rowspan="2"|
!width=40 rowspan="2"|
!width=40 rowspan="2"|
!width=40 rowspan="2"|
!width=40 rowspan="2"|
!width=40 rowspan="2"|
!width=40 rowspan="2"|
!width=40 rowspan="2"|
!width=40 rowspan="2"|
!width=150 colspan="2" | Матч за 3-е место 
!width=150 colspan="2" | Финал
!width=40 rowspan="2" | Место
!width=40 rowspan="2"|
|-
! Соперник !! Результат !! Соперник !! Результат
|-style="text-align:center" bgcolor=#E0FFFF
|2010||7310||505||000||000||235||29534||151227||+14-7+7||150||34||Айс Тайм||1 : 7|||||||4||
|-style="text-align:center" bgcolor=#CCDDFF
|2011||7310||538||101||000||101||321345||14418||+18+9+27||179||11||||||Монфорт||5 : 1||bgcolor=#F7F6A8|||
|-style="text-align:center" bgcolor=#E0FFFF
|2012||9||4||1||1||3||41||16||+25||15||6|||||||||||6||
|-style="text-align:center" bgcolor=#CCDDFF
|2013||6||0||0||0||6||5||48||-43||0||7|||||||||||7||Высший
|-style="text-align:center" bgcolor=#E0FFFF
|2014||6612||000||000||011||6511||91019||412667||-32-16-48||01||4(Север)8|||||||||||8||
|-style="text-align:center" bgcolor=#CCDDFF
|2015||6713||112||022||000||549||81220||422567||-34-13-47||37||4(Север)9|||||||||||9||
|}

 2016 — н.в. 
Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала.

 Состав команды 
Верно на 31 ноября 2022 

 Международные соревнования 

В сезоне 1999/2000 хоккеисты из Метулы приняли участие в Континентальном кубке.

Группа D.

Дунауйварош 

ХК Метула проиграл все матчи.10:1 Дунаферр ШЕ Дунауйварош16:1 ХК Акрони Есенице 13:0''' ХК «Спортина» Блед

В Континентальном Кубке 2011/2012 клуб отказался участвовать.

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Чемпионы Израиля на сайте хоккейные арены.
 Страница о хоккее севера Израиля

Хоккейные клубы Израиля
Хоккей